Anwar el Sadat o simplemente Sadat puede referirse…
 a Anwar el Sadat, presidente de Egipto de 1970 a 1981;
 a Anwar el Sadat (L1020), buque de asalto anfibio de la clase Mistral asignado en 2016; o
 a Sadat (película de 1983), película de 1983.